|-
| (83401) 2001 SU32||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83402) 2001 SC33||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83403) 2001 SK33||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83404) 2001 ST33||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83405) 2001 SD35||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83406) 2001 SF35||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83407) 2001 SO36||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83408) 2001 SU36||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83409) 2001 SE37||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83410) 2001 SN37||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83411) 2001 SE38||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83412) 2001 SW38||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83413) 2001 SZ38||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83414) 2001 SA39||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83415) 2001 SR40||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83416) 2001 SH41||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83417) 2001 ST41||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83418) 2001 SG42||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83419) 2001 SA43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83420) 2001 SH43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83421) 2001 ST43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83422) 2001 SV43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83423) 2001 SA44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83424) 2001 SC44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83425) 2001 SP44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83426) 2001 SS44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83427) 2001 SV44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83428) 2001 SR45||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83429) 2001 SG46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83430) 2001 SN46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83431) 2001 SR47||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83432) 2001 SE48||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83433) 2001 SH50||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83434) 2001 SY50||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83435) 2001 SO53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83436) 2001 SY54||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83437) 2001 SE55||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83438) 2001 SN55||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83439) 2001 SJ56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83440) 2001 SK56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83441) 2001 SL56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83442) 2001 ST56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83443) 2001 SF57||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83444) 2001 SA58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83445) 2001 SF58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83446) 2001 SL58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83447) 2001 SX58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83448) 2001 SX59||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83449) 2001 SM60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83450) 2001 SP60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83451) 2001 SR60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83452) 2001 SG62||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83453) 2001 SS62||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83454) 2001 SY62||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83455) 2001 SB63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83456) 2001 SD63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83457) 2001 SG63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83458) 2001 SN63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83459) 2001 SS64||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83460) 2001 SQ65||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83461) 2001 SV66||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83462) 2001 SC68||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83463) 2001 SP69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 83464 Ірішмккалла (Irishmccalla)||||19 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (83465) 2001 SV74||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83466) 2001 SB75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83467) 2001 SE75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83468) 2001 SP75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83469) 2001 SV75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (83470) 2001 SF76||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83471) 2001 SO76||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83472) 2001 SG78||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83473) 2001 SA79||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83474) 2001 SS79||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83475) 2001 SL80||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83476) 2001 SL81||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83477) 2001 SD82||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83478) 2001 ST83||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83479) 2001 SW83||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83480) 2001 SE86||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83481) 2001 SO88||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83482) 2001 SO90||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83483) 2001 SC93||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83484) 2001 SH93||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83485) 2001 SY95||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83486) 2001 SK97||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83487) 2001 SY97||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83488) 2001 SK105||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83489) 2001 SW105||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83490) 2001 SB106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83491) 2001 SA107||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83492) 2001 SE107||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83493) 2001 SN111||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83494) 2001 SZ113||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (83495) 2001 ST114||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (83496) 2001 SJ115||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (83497) 2001 SV116||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83498) 2001 SY116||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83499) 2001 SJ117||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (83500) 2001 SA118||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

83400